Il singolare del Tasmanian International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Julie Halard-Decugis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominique Van Roost ha battuto in finale 6–3, 6–3 Marianne Werdel-Witmeyer.

Teste di serie

  Elena Lichovceva (secondo turno)
  Ruxandra Dragomir (primo turno)
  Linda Wild (primo turno)
  Barbara Schett (primo turno)

 Silvia Farina (primo turno) 
 Shi-Ting Wang (quarti di finale) 
 Florencia Labat (secondo turno) 
 Sabine Hack (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1997